Koban peut désigner :

Objet 
 Un koban, poste de police de proximité, au Japon.
 Le koban, une monnaie du Japon féodal.

Archéologie 
 La culture de Koban, civilisation archéologique de l'âge du bronze final et du début de l'âge du fer dans le Caucase.

Personne 
 Rita Kőbán (née en 1965), kayakiste hongroise.

Toponyme 
 , un village en Ossétie du Nord.

Références

Voir aussi